Croyland ou Crowland est une ville du Lincolnshire.
 L'abbaye de Croyland est un ancien établissement religieux lié à cette ville. Plusieurs personnalités chrétiennes sont liées à cette abbaye :
 Etheldrite de Croyland, nonne à l'abbaye, sainte
 Guthlac de Croyland, le fondateur de l'abbaye, saint
 Ingulphe de Croyland, l'auteur de l'Histoire de l'abbaye de Croyland